Берна́р Алекса́ндр Поль (; 14 марта 1930, Париж, Франция — 5 декабря 1980, там же) — французский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

Биография 
Родился в Париже в семье театрального актёра и после получения среднего образования закончил математический факультет.  Учился в киношколе  в Париже. Начинал как ассистент режиссёров: Анри-Жоржа Клузо, Рене Клемана, Жана Жионо, Коста-Гавраса и других. Режиссёрский дебют «Время жить» (1969), в связи с чем в газете «Юманите» заметили о «рождении социального кино». Как отмечал сам режиссёр: «Сценарий я создал на основе романа сотрудника газеты «Марсельеза» коммуниста Андре Ремакля, а он в свою очередь написал книгу по материалам анкеты о сверхурочной работе, которую он провёл среди строительных рабочих бурно развивающегося индустриального района Бере». Фильм снимался в условиях ограниченного финансирования, а исполнители главных ролей Фредерик де Паскуале и Марина Влади даже отказались от гонорара. В 1972 году экранизировал роман писателя коммуниста Роже Вайяна «Бомаск» (1954, в русском переводе «Пьеретта Амабль», 1956).

Писал сценарии к своим фильмам. Считается тонким исследователем частной жизни героев в современных реалиях Франции, которые не позволяют персонажам выйти за рамки повседневности. Но его творчество не трогало ни массового зрителя, ни большинство критиков.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Время жить / Le temps de vivre (участник конкурсной программы VI Московского международного кинофестиваля)
  — Бомаск / Beau masque (по роману Роже Вайяна)
  — История движется дальше / Histoire d’aller plus loin (с )
  — Последняя остановка перед Руасси / Dernière sortie avant Roissy

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 328
 Словарь французского кино. Под редакцией Жана-Лу Пассека. Перевод с фр. языка. — 1998, Минск, Пропилеи. — 305 с. — ISBN 985-6329-11-6
 Françoise Arnoul avec Jean-Louis Mingalon, Animal doué de bonheur, Éditions Belfond, Paris, 1995. — ISBN 2714432441

Ссылки 
 
 Бернар Поль на сайте КиноПоиск

Выпускники ИДЕК